Custura se poate referi la:
 Localități din România:
 Custura (), Cluj
 Custura, Brăila, Muntenia

Toponime românești